Hawryliwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gawrilowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Hawryliwzi (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Hawryliwzi (Tscherniwzi)